Candamo puede referirse a:

 Candamo, concejo español de la comunidad autónoma del Principado de Asturias
 Manuel Candamo Iriarte o Manuel Candamo, 1841 - 1904, político peruano
 Reserva nacional Tambopata-Candamo, Perú